

Дейлвілл — місто, штат Алабама
 Дейлвілл — місто, штат Індіана
 Дейлвілл — переписна місцевість, штат Вірджинія